Hargnies (Ardennes)
Hargnies (Noorderdepartement)